

Plaatsen 
 Scarborough (Australië), een stad in West-Australië, Australië
 Scarborough (district), een district in North Yorkshire, Yorkshire and the Humber, Engeland, Verenigd Koninkrijk
 Scarborough (plaats in het Verenigd Koninkrijk), de hoofdplaats van dit district
 Scarborough (Trinidad en Tobago), de hoofdstad van Tobago, Trinidad en Tobago
 Scarborough (Verenigde Staten), een plaats in Cumberland County, Maine, Verenigde Staten
 Scarborough (Canada), een plaats in Ontario, Canada

Personen 
 Elisabeth Scarborough, een Amerikaans psychologe

Film/Televisie 
 Scarborough (2018), Britse film

Zie ook 
 Scarborough Castle
 Scarborough FC
 Scarborough-rif